La línea 41 conecta Gros y Egia con Loiola y Martutene.

Paradas

Hacia Virgen del Pilar
Groseko Anbulatorioa 08 17 40
Nafarroa 34 08 17 40
Fernando Sasiain 29 33 37
Cocheras-CTSS 09 27 29 33
Matigotxotegi 09 27
Virgen del Carmen 65 09 27 42
Virgen del Carmen 43 09 27
Virgen del Carmen 3 09 27
Barcelona 10 24 26 31
Barcelona 26 24 26 31
La Salle 24 26 31 
Loiola 12 26 31
Hipika 12 26 31
Renfe Loiola 26 31 
Antzieta 26 31
Renfe Martutene 26 
Tranbia 1 26
Ibai Alde 26
Larrun Mendi (Entrada gasolinera) 26

Hacia Boulevard 13
Larrun Mendi (Entrada gasolinera) 26
Larrun Mendi 26
Campo Fútbol 26
Martutene 53 26 
Kartzela 26 31
Antzieta 31 26 31
Txomin Enea 26 31 
Hípica Cuarteles 26 31
Patxillardegi 24 26 27 31
Loiola-Topo 24 26 27 31 
Loiola Parking 24 26 27 31
Barcelona 35 26 27 31
Barcelona 15 26 27 31
Egia 17
Frantziskotarrak 09   
Duque de Mandas 3 09
Plaza Euskadi 09 36
Iparragirre 8 08 17 40 
Zurriola Kursaal 08 17 40
Zurriola 36 08 17 40
Groseko Anbulatorioa 08 17 40

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián